Sotterum (Cornwerd), buurtschap en terp in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân
 Viersprong (Friesland), terp en Friese benaming voor de buurtschap in dezelfde gemeente